Wimbledon désigne :

Quartier de Londres  et sujets liés 

Wimbledon est un quartier situé au sud-ouest de Londres.
 Tournoi de Wimbledon, tournoi de tennis du Grand Chelem qui y est joué ;
 Plusieurs stations du métro de Londres y sont situées :
 Wimbledon Park, station de la District Line ;
 Wimbledon, terminus de cette même ligne ;
 South Wimbledon, station de la Northern Line.

 Deux parcs y sont situés :
 Wimbledon Common ;
 Wimbledon Park.
 AFC Wimbledon, club de football ;
 Wimbledon, circonscription électorale liée à ce quartier ;
 Musée de Wimbledon.

Autres lieux 
 Wimbledon, ville du district de Tararua en Nouvelle-Zélande ;
 Wimbledon, ville située dans le Dakota du Nord aux États-Unis.

Œuvres 
 Wimbledon, titre original du film franco-britannique La Plus Belle Victoire ;
 Le Stade de Wimbledon, un roman italien de Daniele Del Giudice paru en 1983
 Le Stade de Wimbledon, un film français de Mathieu Amalric, adapté du roman, sorti au cinéma en 2002 ;
 Wimbledon Green, album de bande dessinée de Seth (2006).

Jeu vidéo 
 Wimbledon Championship Tennis, un jeu vidéo de tennis sur Mega Drive, Master System et Game Gear ;